GPDF ist eine Abkürzung für:
 Gurage People’s Democratic Front, eine politische Partei in Äthiopien
 Gambella People’s Democratic Front, eine Partei in Äthiopien, die 1998–2003 bestand.

GPDF